Maksym Feszczuk – ukraiński piłkarz.
 Rostysław Feszczuk – ukraiński narciarz alpejski.